Ryōhei Arai :
 Ryōhei Arai (1901-1980), acteur et réalisateur japonais ;
 Ryōhei Arai (né en 1991), athlète japonais ;
 Ryohei Arai (né en 1990), footballeur japonais.